Žulpa ist der Familienname folgender Personen:

 Artūras Žulpa (* 1990), litauischer Fußballspieler
 Robertas Žulpa (* 1960), sowjetischer Schwimmer litauischer Herkunft